Dinu, diminutiv de la Constantin, este un prenume și un nume de familie românesc. Printre persoanele cu acest prenume menționăm pe:

Dinu Brătianu
Dinu C. Giurescu
Dinu Lipatti
Dinu Nicodin
Dinu Patriciu
Dinu Sânmărtean
Dinu Săraru
Dinu Todoran

Persoane cu acest nume de familie:

 Alexandra Dinu (n. 1981), actriță și prezentatoare de televiziune română
Bogdan Dinu (n. 1986), boxer român
 Cezar Dinu (1975-2003), fotbalist român
Ciprian Dinu (n. 1982), fotbalist român
 Constantin Dinu (n. 1936), senator român
 Constantin Dinu (rugbist) (1945-2022), jucător de rugby român
Cornel Dinu (n. 1948), jucător și antrenor de fotbal român
 Cornel Dinu (fotbalist născut în 1989) (n. 1989), fotbalist român
 Cristina Dinu (n. 1993), jucătoare de tenis română
 Cristina-Elena Dinu (n. 1971), deputat român
 Eduard Dinu (n. 1992), dirijor român
 Gheorghe Dinu (deputat) (n. 1944), deputat român
 Ion Dinu (n. 1921), deputat român
Ionel Dinu (n. 1960), jucător și antrenor de fotbal român
 Loredana Dinu (n. 1984), scrimeră română
 Luminița Dinu-Huțupan (n. 1971), handbalistă română
 Marin Dinu (n. 1950), senator român
 Medi Dinu (1909-2016), pictoriță română de origine evreiască
 Mihai Dinu (n. 1942), doctor în lingvistică matematică, prozodist și autor de studii filologice
 Nicoleta-Ramona Dinu (n. 1975), senator român
 Paul Viorel Dinu (n. 1977), practicant de karate român
 Robert Dinu (n. 1974), jucător român de polo pe apă
 Stelian Dinu (1912-1997), compozitor și dirijor român
 Titu Dinu (1887-1918), poet, literat și om de cultură
 Valentin Dinu (n. 1989), cântăreț român
 Vasilica Dinu (n. 1960), cântăreață română

Nume de familie românești